

Biografia 
Nato da Carlo I d'Albret e Maria  de Sully, è stato membro del consiglio reale di Carlo VII di Francia che gli affidò il compito di proteggere militarmente Giovanna d'Arco.

Suo il merito nella conquista della Guienna da parte francese.

Sposò Anna d'Armagnac ed ebbe sette figli :
 Giovanni I d'Albret (1425–1468)
 Louis d'Albret, Cardinale (1422–1465)
 Arnaud Amanieu d'Albret, d.1463
 Carlo d'Albret, d.1473
 Gilles d'Albret, d.1479
 Maria d'Albret, d.1486
 Giovanna II d'Albret d.1444

Ascendenza 

Albret